Персиановское сельское поселение — муниципальное образование в Октябрьском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Персиановский.

География 
Персиановское сельское поселение расположено в центральной части Октябрьского района, занимает площадь 209,3 км². Расстояние до районного центра — 25 км.

Административное устройство 
В состав Персиановского сельского поселения входят:
 посёлок Персиановский
 посёлок Кадамовский

Также к сельскому поселению относятся хутор Суворовка с населением 152 человека и посёлок Казачьи Лагери с населением 3125 человек.

Население

Экономика 
На территории поселения находится 1 промышленное предприятие, специализирующееся на ремонте сельскохозяйственной техники — ОАО «РТП Персиановское» (численность работающих 62 человека). Помимо этого, в поселении работают 2 крупных сельскохозяйственных предприятия: ФГУП «Учхоз Донское», специализирующееся на организации учебной практики студентов, производстве и реализации элитных семян растений, выращивании и реализации племенного скота (численность работников 235 человек); и ФГУСП «Кадамовское СКВО» (площадь 2222 га), специализирующееся на производстве сельскохозяйственой продукции. Из учреждений социальной сферы на территории поселения находятся 3 фельдшерско-акушерских пункта, 1 врачебная амбулатория, 1 больница, 7 образовательных учреждений (3 дошкольных образовательных учреждения, 1 основная школа, 2 полных средних школы, 1 высшее учебное заведение, 6 учреждений культуры, 7 спортивных залов, 18 спортивных площадок.

Транспорт 
Протяженность автодорог с твёрдым покрытием — 34,2 км. По территории поселения проходит газопровод среднего давления протяженностью 98 км. Газифицированы населенные пункты Персиановский — 95 %, Кадамовский — 83 %. Водоснабжением обеспечены 2 населенных пункта.

Предприятий транспорта на территории поселения нет, но проходят 6 автотранспортных пассажирских маршрута.

Связь 
На территории поселения доступны 4 оператора мобильной связи: «Билайн», «МегаФон», «МТС» и Tele2. Во всех населённых пунктах поселения имеется проводная телефонная связь ПАО «Ростелеком».

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Октябрьского района (Ростовская область)